Уэнделл Мередит Стэ́нли (; 16 августа 1904, Риджвилл, штат Индиана — 15 июня 1971, Саламанка) — американский вирусолог и биохимик. 

Член Национальной академии наук США (1941), Нью-Йоркской академии наук (1963), иностранный член Французской академии наук (1970).

Биография 
В 1926 году окончил Эрлемский колледж в Ричмонде (штат Индиана). В 1929 году получил докторскую степень в Иллинойском университете. С 1929 года работал в Иллинойском университете, с 1930 года в Мюнхенском университете. В 1931 году вернулся в США, в Рокфеллеровский институт медицинских исследований (Нью-Йорк), с 1932 года в Рокфеллеровском институте в Принстоне. С 1948 года профессор Калифорнийского университета в Беркли.

Основные работы 
Основные работы посвящены химическому составу вирусов, их биохимии, репродукции, мутациям, проблеме рака. В 1935 году впервые очистил и выделил в кристаллическом виде вирус табачной мозаики, открыв путь для получения чистых препаратов вирусов и их изучения. В 1955 году выделил вирус полиомиелита.

Нобелевская премия 
Нобелевская премия по химии (1946, совместно с Дж. Самнером и Дж. Нортропом).

Сочинения 
 Вирусы и природа жизни. — М., 1963 (совм. с Э. Вэленсом).

Примечания

Литература 
 .

Ссылки 
 Информация на сайте Нобелевского комитета 

Биологи XX века
Биохимики США
Вирусологи США
Лауреаты Нобелевской премии по химии
Лауреаты Нобелевской премии из США
Члены Национальной академии наук США
Иностранные члены Французской академии наук
Почётные члены Японской академии наук
Профессора Калифорнийского университета в Беркли
Выпускники Иллинойсского университета
Стипендиаты Гуггенхайма
Почётные доктора Йельского университета
Почётные доктора Индианского университета
Главные редакторы Proceedings of the National Academy of Sciences